Результати сезону 1982—1983 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

Ігри 

Зміни результатів:
 Родос — АЕК Афіни 1-2 до перерви, зараховано 0-2 оскільки Родос залишився в 6 гравцями

За право залишитися 
 Паніоніос — Македонікос 3-2

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 RSSSF 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

1982 у футболі
1983 у футболі